Wilhelm Gauger ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Gauger (Oberamtmann) (1860–1947), württembergischer Oberamtmann
 Wilhelm Gauger (Politiker) (1872–1945), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP, CNBL), MdL Preußen
 Wilhelm Gauger (Anglist) (1932–2013), deutscher Anglist